Cabinda (município) — cidade e município de Angola
Cabinda (província) — uma das dezoito províncias de Angola
Ibinda - ou "língua cabinda", e antigamente chamada fiote
República de Cabinda — a tentativa de criação de uma república separatista em Cabinda

Desambiguações de topônimos